Nonnenkloster steht für:
 ein Kloster, in dem Nonnen in einer auf die Ausübung ihrer Religion konzentrierten Lebensweise zusammenleben
 ein gemeindefreies Gebiet im Landkreis Schweinfurt in Bayern, siehe Nonnenkloster (Unterfranken)

Siehe auch: